Die Zweite Division 1945/46 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1945 und endete im Mai 1946.

Modus 
Der Wettbewerb behielt sein Format mit zwei Gruppen, diesmal aber mit 35 Mannschaften. Teilnehmer waren die Vereine der Vorsaison, außer die beiden Aufsteiger Sint-Niklase SK und RFC Lüttich, sowie die Absteiger Royal Racing Club de Bruxelles und Boom FC die wegen der Kriegsereignisse wieder einen Platz in der ersten Division erhielten.

Zu den 27 Vereinen kamen die vier Aufsteiger aus der Dritten Division, der freiwillige Absteiger KVV Lyra aus der 1. Division. Um die Ungerechtigkeiten während des Krieges zu beheben, entschied der belgische Verband, zusätzlich die Mannschaften, die in den drei „Kriegsmeisterschaften“ abgestiegen waren, teilnehmen zu lassen.

Die 35 Mannschaften spielten in zwei Gruppen von 17 bzw. 18 Vereinen. Jedes Team spielte in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf. Aus der Gruppe A stiegen zwei, aus der Gruppe B drei Teams ab.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1945/46